SNAI Open 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2011 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Палермо с 11 по 18 июля 2011 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ф.Пеннетта
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= А.Гримальска
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М.Юханссон
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Резаи
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С.Кырстя
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А.Главачкова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Татишвили
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Ц.Пиронкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К.Закопалова
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.Пивоварова
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Э.Данилиду
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А.Миячика
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А.Брианти
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= С.Альбано
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К.Кнапп
| RD1-score15-1=7| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= П.Херцог
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф.Пеннетта
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М.Юханссон
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=5
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С.Кырстя
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Ц.Пиронкова
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=4
| RD2-team05= К.Закопалова| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А.Миячика
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А.Брианти
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= П.Херцог
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ф.Пеннетта
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Ц.Пиронкова
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= К.Закопалова
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= П.Херцог
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ф.Пеннетта
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= П.Херцог
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= П.Цетковска
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Е.Бовина
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М.Гожня
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Аманмурадова
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П.Пармантье
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж. Крейбас
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р.Куликова
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= С.Эррани
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6'''
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09=

Финал

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает 2й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Полона Херцог уступает свой 1й финал в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сара Эррани выигрывает свой 3й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Роберта Винчи выигрывает свой 3й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный женский теннисный турнир в Палермо
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 
 

Италия
Теннис
Июль 2011 года
2011